Чемпионат мира по баскетболу — международный турнир по баскетболу, проводимый с 1950 года раз в 4 года под эгидой ФИБА для мужских национальных сборных. Наряду с олимпийским турниром является самым престижным соревнованием по данному виду спорта. Решение о проведении чемпионатов мира среди мужчин было принято на конгрессе ФИБА во время летних Олимпийских игр 1948 в Лондоне. Первый чемпионат мира по баскетболу состоялся в 1950 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В чемпионате приняли участие 10 команд. Первым чемпионом мира стала команда Аргентины, одержавшая победу над олимпийским чемпионом 1948 года сборной США. В дальнейшем сборная США пять раз становилась чемпионом мира (1954, 1986, 1994, 2010, 2014); сборная СССР — трижды (1967, 1974 и 1982); команда Югославии пять раз (1970, 1978, 1990, 1998 и 2002). Два раза чемпионом мира становилась команда Бразилии (1959 и 1963) и Испании (2006 и 2019).

С 1953 года проводится аналогичный турнир среди женщин. Первый чемпионат состоялся в 1953 в Сантьяго (Чили), а первыми чемпионками стали американские баскетболистки. Команда США ещё 8 раз завоевывала звание чемпионок мира (1957, 1979, 1986, 1990, 1998, 2002, 2010). Шесть раз почётным титулом владела сборная СССР (1959, 1964, 1967, 1971, 1975 и 1983).

Победители и призёры

Количество медалей 
Количество медалей приведено по данным сайта fiba.com. В частности, разделены достижения сборной СССР и России, а также медали сборной Югославии показаны отдельно от медалей сборной Сербии.

См. также 
 Чемпионат Европы по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 История чемпионатов мира на сайте ФИБА

Чемпионаты мира по баскетболу